est un nom japonais. Il peut faire référence à :
 Terauchi Masatake (1852 – 1919),  ministre du Japon ;
 Hisaichi Terauchi (1879 - 1946), un maréchal japonais de la Seconde Guerre mondiale ;
 Takeshi Terauchi (1939-2021), un guitariste japonais de rock instrumental.